James Audley peut se référer à :

 James Audley  (vers 1220-1272)  Lord justicier de la seigneurie d'Irlande de 1270 au  ;. 
 James Audley (vers 1318-1369), chevalier anglais, membre fondateur de l'ordre de la Jarretière, gouverneur du duché de Guyenne ;
 James Audley (1312/13-1386),  baron Audley, chevalier anglais.